Pòrcia (germana de Cató), germana de Cató d'Útica
 Pòrcia (filla de Cató), filla de Cató d'Útica i de Màrcia
 Gens Pòrcia, gens romana plebea